Shur Rud kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shūr Rūd (vattendrag i Khorasan, lat 33,40, long 59,01), 
 Shūr Rūd (ort), Khorasan, 
 Shūr Rūd (vattendrag i Khorasan, lat 33,44, long 58,75), 
 Shūr Rūd (vattendrag, lat 33,43, long 58,78), 

Robotskapade Iranförgreningar